Вильяпаласиос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 86,85 км². Население — 706 человек (на 2010 год). Расстояние — 98 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento de Villapalacios
 Peña Me levanto a las 7
 Casa Quijano
 Página sobre historia de Villapalacios en sus documentos

Муниципалитеты Альбасете